Игра смерти (фильм) — фильм 1978 года с Брюсом Ли совместного производства США и Гонконга.
 Игра со смертью (фильм, 1993) — индийский фильм 1993 года с Шахрух Ханом.
 Игра со смертью (фильм, 1996) — американский фильм в жанре комедия 1996 года.
 Игра со смертью (фильм, 2008) — американский фильм в жанре ужасов 2008 года.